Il doppio  del Geneva Open Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Igor' Andreev e Evgenij Donskoj erano i detentori del titolo, ma Andreev quest'anno non ha partecipato.

Donskoy ha fatto coppia con Dmitrij Tursunov.

Johan Brunström e Raven Klaasen hanno battuto in finale Philipp Marx e Florin Mergea 7–6(7–2), 6–7(5–7), [10–5].

Teste di serie

  Jamie Delgado /  Ken Skupski (semifinali)
  Jamie Murray /  André Sá (primo turno)

  Johan Brunström /  Raven Klaasen (Campioni)
  Philipp Marx /  Florin Mergea (finale)

Tabellone

Note 
 

Geneva Open Challenger 2012